Östersunds västra (Ösv), ursprungligen Östersund västra station, är en hållplats i Östersund på Mittbanan, cirka en kilometer från Östersund centralstation i riktning Storlien.

Historik
Stationen, eller rättare sagt hållplatsen, öppnades 1887 och ligger centralt vid Badhusparken i Östersund. Den 28 maj 1967 stängdes stationen, men öppnades åter den 9 juni 1992 som ändhållplats Mittlinjentågen Sundsvall-Östersund.

Referenser

Noter

Tryckta källor

Externa länkar
Östersunds västra (Ösv)

Järnvägsstationer i Jämtlands län
Järnvägsstationer invigda 1887